Арендзе () — город в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

Входит в состав района Зальцведель. Подчиняется управлению Арендзее-Кальбе. Население составляет 7381 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 33,87 км². Официальный код — 15 3 70 006.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 

Города Саксонии-Анхальт